

Persone
 Alfredo Fornari  (fl. XX secolo) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Augusto Fornari (1969) – attore italiano
 Carmine Fornari (1951) – regista e sceneggiatore italiano
 Ferrante Fornari (1533-1603) – giurista italiano
 Franco Fornari (1921-1985) – psicoanalista, psicologo, medico, saggista e accademico italiano
 Jader Fornari (1983) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Matteo Fornari (1973) – militare italiano, medaglia d'oro al valor civile
 Maximiliano Fornari (1995) – calciatore argentino
 Raffaele Fornari (1787-1854) – cardinale italiano
 Ugo Fornari (1939) – psichiatra e scrittore italiano
 Vito Fornari (1821-1900) – sacerdote, scrittore, teologo e filosofo italiano
 Willy Fornari (fl. XX secolo) – dirigente sportivo e allenatore di calcio italiano

Variante "De Fornari" 
 De Fornari – famiglia nobile genovese
 Giovanni Battista De Fornari (1484-XVI secolo) – doge della Repubblica di Genova
 Giuseppe de Fornari (1785-1858) – funzionario e politico italiano
 Maria Vittoria De Fornari Strata (1562-1617) – religiosa italiana, proclamata beata nel 1828
 Oreste De Fornari (1951) – giornalista, critico cinematografico e autore televisivo italiano

Altro 
 Borgo Fornari (anticamente conosciuto come Borgo de' Fornari) – frazione del comune di Ronco Scrivia, in alta valle Scrivia
 Castello di Borgo Fornari – edificio difensivo e dimora nobiliare nella frazione di Borgo Fornari
 Coppa Fornari – torneo calcistico
 Palazzo Doria De Fornari – edificio nel centro storico di Genova
 Stazione di Borgo Fornari per Voltaggio – fermata ferroviaria della linea Torino-Genova